Acude Santo Antonio kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Açude Santo Antônio, reservoar, Pernambuco, 
 Açude Santo Antonio, reservoar, Rio Grande do Norte, 

Robotskapade Brasilienförgreningar